«Font del Lleó» té aquests significats:

 Font del Lleó (Caldes de Montbui)
 Font del Lleó (Pedralbes)
 Font del Lleó (Xàtiva)
 La Font del Lleó, restaurant a Pedralbes
 Conjunt de la plaça Font del Lleó (Caldes de Montbui), plaça de Caldes de Montbui
 Mina de la Font del Lleó, o Mina Juanita, mina a Pedralbes

Pàgines de desambiguació